Гераїмчук Іван Андрійович (1981—2022) — майор Національної поліції України, учасник російсько-української війни.
 Гераїмчук Михайло Дем'янович (* 1947) — доктор технічних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України.

Прізвища на -ук